Флаг сельского поселения До́роховское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Дороховское Рузского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 1 октября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3592.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Дороховское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее в середине изображения фигур герба поселения: два красных знамени накрест и поверх них жёлтая с самоцветными камнями сабля».

Обоснование символики 
История сельского поселения Дороховское и особенно его административного центра — рабочего посёлка Дорохово неразрывно связана с военными победами России в Отечественных войнах 1812 года и 1941—1945 годов. В деревне Шелковке (прародительнице посёлка Дорохово) во время Бородинского сражения располагался один из опорных пунктов русской армии, а 27—28 августа 1812 года — главная штаб-квартира М. И. Кутузова. В преддверии главного сражения по приказу Кутузова в деревне был создан эвакогоспиталь. Знаменитый Тарутинский марш-манёвр, послуживший перелому в ходе военной кампании 1812 года, начался в Шелковке.

В 1913 году селение и полустанок Шелковка были переименованы в Дорохово в честь генерал-лейтенанта, героя Отечественной войны 1812 года Ивана Семёновича Дорохова, чей партизанский отряд действовал неподалёку. За свои подвиги И. С. Дорохов (освобождение города Вереи от занимавших его французов) был награждён золотою саблей, украшенной алмазами.

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов на землях сельского поселения Дороховское шли кровопролитные бои. В октябре 1941 года Дорохово, через которое проходили стратегические дороги на Москву, подверглось штурму немецких войск, которые наступали на Москву. Но защищавшие посёлок Дорохово бойцы 5-й армии под командованием маршала Л. А. Говорова удерживали посёлок более 11 дней, при этом Дорохово четыре раза переходило из рук в руки. Только 2 ноября 1941 года противник овладел посёлком. Впервые в боях за Дорохово советскими войсками были использованы радиомины, которые подрывали в нужный момент, если советские войска оставляли позиции. В боях за Дорохово погибли Герой Советского Союза командир эскадрильи капитан Г. Т. Невкипелый, командир полка Ф. Т. Святенко и многие другие герои, похороненные в братских могилах на Дороховской земле.

Флаг сельского поселения Дороховское отражает славное военное прошлое. Склонённые боевые знамёна символически отдают последнюю честь павшим героям, а наложенная на них сабля означает награду — саблю И. С. Дорохова, что символизирует связь двух поколений русских солдат, отстоявших свою землю и от французских, и от немецких завоевателей.

Цвета на флаге несут определённую символическую трактовку.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Примечания 

Флаги с изображением сабли